Doğulu ist der Familienname folgender Personen:

 Kenan Doğulu (* 1974), türkischer Popsänger
 Ozan Doğulu (* 1972), türkischer Musikproduzent